All Star peut désigner :
 All Star, une chanson du groupe Smash Mouth.All-Star'' peut désigner :
 All-Star, un label de la maison d'édition américaine de bande dessinée DC Comics.

Voir aussi 
 NBA All-Star Game (en français, match des étoiles de la NBA), un match annuel de basket-ball opposant les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la NBA